Баштина може бити: 

 Баштина (Котор Варош), насељено место у општини Котор Варош, Република Српска, Боса и Херцеговина
 Баштина (ТВ филм),  југословенски ТВ филм
 Баштина (социологија), у социолошком смислу заснован је праву на наследство и обавезу очувања и продужења наследних обавеза.
 Баштина (право), средњовековно право својине
 Баштина (часопис)

Види још 

 Културна баштина, добра наслеђена од претходних генерација, а имају специфичну вредност за будуће генерације
 Материјална културна баштина
 Нематеријална културна баштина
 Светска баштина, специфично место (као што је шума, планински масив, језеро, пустиња, грађевина, комплекс или град) које је под заштитом Унеска